Села:
 Очеретня — Вінницька область, Погребищенський район
 Очеретня — Миколаївська область, Кривоозерський район